Maria Magdalena van Oostenrijk (Graz, 7 oktober 1589 – Passau of Padua, 1 november 1631) was aartshertogin van Oostenrijk en groothertogin van Toscane. Ze was een dochter van aartshertog Karel II en Maria Anna van Beieren.

Op 19 oktober 1608 trad zij te Florence in het huwelijk met prins Cosimo de' Medici (1590 – 1621), die een jaar later regerend groothertog van Toscane werd. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren:
Maria Cristina (Florence 24 augustus 1609 – Poggio Imperiale 9 augustus 1632)
Ferdinando (1610 – 1670), groothertog van Toscane 1621-1670
Gian Carlo (Florence 24 juli 1611 – 23 januari 1663), ridder in de Orde van Malta en kardinaal
Margherita (1612 – 1679); ∞ (1628) Odoardo Farnese (1612 – 1646), hertog van Parma en Piacenza
Matteo (Florence 9 mei 1613 – Siena 14 oktober 1667)
Francesco (Florence 16 oktober 1614 – 25 juli 1634)
Anna de' Medici (1616 – 1676); ∞ (1646) Ferdinand Karel van Oostenrijk (1628 – 1662), graaf van Tirol
Leopoldo (Florence 6 november 1617 – aldaar 10 november 1675), kardinaal

Voorouders

Aartshertog (niet regerend)
Habsburg
Oostenrijk, M